Lasioderma är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Stephens 1835. Lasioderma ingår i familjen trägnagare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trägnagare
Lasioderma